Pöls steht für
 Pöls (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Pöls (Katastralgemeinde), Katastralgemeinde der Gemeinde Pöls-Oberkurzheim
 Pöls (ehemalige Gemeinde), ehemalige Marktgemeinde im österreichischen Bundesland Steiermark
 Pöls an der Wieserbahn, Ortschaft und Katastralgemeinde (Pöls) der Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Pöls (Fluss), linker Nebenfluss der Mur in der Steiermark

Personen:
 Werner Pöls (1926–1989), deutscher Historiker und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Pöhls
 Poels
 Pölz